Ein anderes Leben heißen die Filme
 Ein anderes Leben (1988), Schweizer Dokumentarfilm
 Ein anderes Leben (1992), italienischer Liebesfilm
 Ein anderes Leben (2001), französisches Drama